Alyatte peut désigner :
 Alyatte , un roi de Lydie qui régna de 761 à 747 av. J.-C. ;
 Alyatte II, un roi de Lydie qui régna de 610 à 569 av. J.-C.